Junk est une chanson de Paul McCartney (1970).
 Junk est un film de Ted Schillinger sorti en 1999.
 Junk est un téléfilm britannique réalisé par Marcus D.F. White diffusé en 1999.
 Junk (Junk: Shiryô-gari) est un film japonais réalisé par Atsushi Muroga en 2000.
 Junk est un court-métrage néo-zélandais réalisé par Gregory King en 2001.
 Junk est un film américain réalisé par Stephanie Meurer en 2002.
 Junk est un film américain réalisé par Matthew Biancaniello en 2007.
 Junk est une bande dessinée franco-belge réalisée par Nicolas Pothier et Brüno en 2008.
 Junk est un roman de Melvin Burgess publié en 1996.
 Junk est un album du groupe M83 sorti en 2016.

Voir aussi 
 Junk Culture, album du groupe Orchestral Manoeuvres in the Dark (1984).